

Географические названия 
 Таламанка — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Таламанка — кантон в Коста-Рике, в провинции Лимон.
 Таламанка-де-Харама — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Кордильера-Таламанка — горная система в Центральной Америке.